est une . Elle peut faire référence à :

Télévision 

 , titre original du Train mystère,  de la  dAdventure Time.

 Cinéma 
 , film de Jim Jarmusch, sorti en 1989 ;
 , film de Phil Whitman, sorti en 1931.

 Musique 

 , compilation de chansons de Neil Young (2001) ;
 , chanson composée par Junior Parker et Sam Phillips et reprise par Elvis Presley (1955).

 Autre 

 ''''', roman mettant en scène Alice Roy et Les frères Hardy.

Voir aussi